Bombenanschläge in Istanbul 2016 steht für:

* Bombenanschlag in Istanbul am 7. Juni 2016
 Bombenanschlag in Istanbul am 19. März 2016
 Bombenanschläge in Istanbul am 10. Dezember 2016

Siehe auch:
 Terroranschlag in Istanbul 2016
 Liste von Terroranschlägen im Jahr 2016